Элде () — город в общине Тинарло провинции Дренте, Нидерланды. Расположен в 9 км к югу от Гронингена. Возле населённого пункта находится Гронингенский аэропорт Элде.

Элде был отдельной общиной до 1998 года, когда он был объединён с  и  в общину Тинарло.

В течение XX века селения Элде и Патерсволде объединились в одно, Элде-Патерсволде. В 2012 году в Элде проживало 6660 жителей, а в Патерсволде - 3680 человек, всего 10340 жителей.

Его основными достопримечательностями являются Гронингенский аэропорт Элде, музей De Buitenplaats, ежегодный парад цветов и озеро Патерсволдсемер.

Примечания

Ссылки 
 Eelde, een lied van George Welling on YouTube
 Карта бывшей общины в 1868.

Города Нидерландов
Населённые пункты Дренте